Hippiasz z Elidy – sofista
 Hippiasz z Aten – syn Pizystrata, tyran ateński